Schloss Pähl steht für:

 Unteres Schloss (Pähl)
 Mittleres Schloss (Pähl) (abgegangen)
 Hochschloss Pähl